Sclerobregma branchiata är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1965. Sclerobregma branchiata ingår i släktet Sclerobregma och familjen Scalibregmatidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
branchiata